Paruta ist der Familienname folgender Personen:

 Enrico de Paruta (* 1954), deutscher Moderator, Schauspieler, Autor und Produzent
 Paolo Paruta (1540–1598), italienischer Historiker und Staatsmann